Vingt-Trois-Février ou XXIII-Février ou 23-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

23 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Des noms de voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France :

 Le  : 
 Bombardement américain qui fit 70 morts à Erching en Moselle, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.
 Le  :
 Naissance de la commune de Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan, par séparation d'avec Pluneret.
 Acte de résistance pacifique contre la Guerre d'Indochine, à Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol « 23 de Febrero » ou « Veintitres de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 23 de Febrero », à Xalapa, dans l'État de Veracruz.

Culture et divertissement

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
23